Изоби́льное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Изобильное — село в Степногорской городской администрации Акмолинской области.
 Изобильное — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Изобильное — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Изобильное — село в Отрадненском районе Краснодарского края.
 Изобильное — село в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
Изобильное — до 1965 г. название города Изобильный Ставропольского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Изобильное — село в городском округе Алушта/Алуштинском горсовете.
 Изобильное — село в Кировском районе.
 Изобильное — село в Нижнегорском районе.

Украина 
 Изобильное — посёлок в Никопольском районе Днепропетровской области, упразднён в 1989 году.